Název Manas může označovat:
Manas (jezero) – bezodtoké jezero v Ujgursku v ČLR
Manas (přítok jezera Manas) – řeka v Ujgursku v ČLR, přítok stejnojmenného jezera
Manas (základna) – americká vojenská základna v Kyrgyzstánu
Mánas (přítok Brahmaputry) – řeka v Bhútánu a v Indii (stát Ásám), přítok Brahmaputry
Manas – národní park v Indii
Manas (Drôme) – francouzská obec v departementu Drôme
Manas (hrdina) – hrdina v jednom z dávných turkických destanů, příběhy o něm jsou rozšířeny hlavně u Kyrgyzů.